A 2008-as katari nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság első futama. Ez volt a motorsport történetének első villanyfényes versenye. A versenyt vasárnap, helyi idő szerint 23 órakor rendezték a Losail International Circuiten.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Katar
Katar sportélete